Сезон 1909—1910 у Серії А — 13-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Янг Бойз.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1910
Швейцарія
Швейцарія